Карл Эдуард:

 Карл Эдуард — четвёртый и последний герцог Саксен-Кобург-Гота
 Карл Эдуард Стюарт — предпоследний представитель дома Стюартов